Diego Bianconi (né en 1957), peintre suisse. 
 Fred Bianconi (né en 1966), acteur français ;
 Giacomo Bianconi (1220-1301), religieux béatifié italien
 Laura Bianconi (née en 1960), personnalité politique italienne ;
 Philippe Bianconi (né en 1960), pianiste français ;
 Pierre Bianconi (né en 1962, disparu en 1993), footballeur français :
 Roberta Bianconi (née en 1989), joueuse italienne de water-polo.